John Scott (1824–1896) amerikai szenátor Pennsylvania államból
John Scott (1930) angol zeneszerző
John Scott (1934) olimpiai ezüstérmes ausztrál vitorlázó
John Scott (1966) amerikai televíziós rendező